V4, V.4 ou V04 peut faire référence à :

Aéronautique 
 Bernard V-4, un avion de reccords du constructeur français Bernard ;
 Isotta Fraschini V.4, un moteur d'avion du constructeur italien Isotta Fraschini ;
 .

Domaine militaire 
 Fusée V4, l'arme secrète Rheinbote V4 ;
 HMS V4, un sous-marin de classe V de la Royal Navy ;
 V-4 (sous-marin) (anciennement HMS Ursula de la Royal Navy), un submersible de la marine soviétique en service de 1944 à 1950.

Politique 
 Groupe de Visegrád, un groupe informel réunissant quatre pays d'Europe centrale.

Sciences 
Neurosciences
 V4, une aire du cortex visuel au niveau du cerveau.

Médecine
 Classe ATC V04, un sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Piéton blessé dans une collision avec un véhicule lourd ou un autobus (V04), d’après la classification internationale des maladies.

Télécommunications 
 V.4, structure générale des signaux du code pour l'Alphabet international n° 5 destiné à la transmission de données orientée-caractères sur le réseau téléphonique public, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications.

Toponymie 
De nombreux villages burkinabés possèdent le sigle V4 dans leurs noms.
 Bloc-AVV-V4, (département de Tiébélé) ;
 Bomboré-V4, (département de Mogtédo) ;
 Kaïbo-Nord V4, (département de Bindé) ;
 Kaïbo-Sud V4, (département de Bindé) ;
 Manga-Est V4, (département de Gogo) ;
 Mankarga-V4, (département de Boudry) ;
 Mogtédo-V4, (département de Mogtédo) ;
 Ouâda-V4, (département de Bané) ;
 Ouayalgui-V4, (département de Boudry) ;
 Rapadama-V4, (département de Mogtédo) ;
 Tanama-V4, (département de Boudry).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Code